Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (Barcelona, 29 de septiembre de 1999) es un  aristócrata español, hijo primogénito de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki de Urdangarín, antiguos duques de Palma de Mallorca. Es séptimo en la línea de sucesión al trono español, tras la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, la infanta Sofía de Borbón, la infanta Elena de Borbón, Felipe Juan Froilán de Marichalar, Victoria Federica de Marichalar y su madre, la infanta Cristina de Borbón.

Biografía

Nacimiento 
Juan nació el 29 de septiembre de 1999 en la Clínica Teknon de Barcelona a las 2:10 horas pesando 4 kilos y midiendo 53 centímetros. Fue el segundo nieto de los reyes de España.

Bautismo 
Fue bautizado el 12 de diciembre de 1999 en el Palacio de la Zarzuela por el arzobispo de Madrid Rouco Varela. Sus padrinos fueron su tía materna la infanta Elena, duquesa de Lugo y su tío paterno Miguel Urdangarín.

Infancia y juventud 
Desde su nacimiento hasta el año 2009 residió en Barcelona y estudió en el Liceo Francés de la ciudad condal.

En el año 2009 la familia se traslada a Washington D.C. En el año 2012 se vuelven a instalar en Barcelona, hasta el septiembre de 2014 cuando se trasladan a Ginebra.

Títulos 
 29 de septiembre de 1999 – presente: Excelentísimo señor don Juan Valentín de Todos los Santos Urdangarin y Borbón, grande de España.

Véase también 
 Línea de sucesión al Trono de España

Ancestros 

Casa de Borbón en España
Grandeza de España
Familia real española
Nacidos en Barcelona

Referencias